Imię i nazwisko Frank Clement nosili lub noszą m.in.:
 Frank Clement (1886–1970) – brytyjski kierowca wyścigowy
 Frank G. Clement (1920–1969) – amerykański polityk, gubernator stanu Tennessee
 Frank Clement (ur. 1952) – brytyjski lekkoatleta, średniodystansowiec, olimpijczyk z 1976